kreukel (vouw), een reeks ongeordende vouwen
 alikruik, een schelpdier (in Zeeuwse en Brabantse regiolecten)
 Kreukel, een prentenboek van Loes Riphagen
 Loek Kreukels, een onderzoeker van mijnbouwhistorie
 De Kreukel, een tijdschrift over malacologie